Výraz textileco má více významů:

pojmenování
 Textileco (projekt) – název projektu zabývajícího se sběrem použitých oděvů ve spolupráci s Českým červeným křížem

firemní názvy
 TextilEco – společnost zabývající se sběrem použitých oděvů, bot, hraček a dalších textilií k následnému ekologickému zpracování.

Související články 
Recyklace textilií